Вейк-ан-Зеє 2002 (також «Корус-турнір» ()) — 64-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 11 по 28 січня 2002 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перемогу на турнірі виборов Євген Барєєв і це стало, ймовірно, найбільшим його досягненням.

 Категорія: 18.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2002 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
2002 у шахах
Січень 2002